Het WTA-tennistoernooi van Sint-Petersburg (officieel St. Petersburg Ladies' Trophy) van 2021 vond plaats van 15 tot en met 21 maart 2021 in de Russische stad Sint-Petersburg. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Kiki Bertens was haar titel niet komen verdedigen. In feite was de totale top 30 na het tennis­traject in het Midden-Oosten naar huis gegaan.

De als eerste geplaatste Russin Jekaterina Aleksandrova bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door landgenote Margarita Gasparjan. In feite waren zeven van de acht kwartfinalistes Russinnen.

Het achtste reekshoofd, Darja Kasatkina uit Rusland, won het toer­nooi. In de finale tegen de Russische wildcard-speelster Margarita Gasparjan moest de laatste tijdens de tweede set wegens een onderrug­blessure de strijd staken. Kasatkina wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Sint-Petersburg op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 68.570 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kirsten Flipkens strandde in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Shuko Aoyama en Ena Shibahara hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als eerste geplaatste duo Nadija Kitsjenok en Raluca Olaru won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste Amerikaanse koppel Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Oekraïense Kitsjenok had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Roemeense Olaru negen.

Er waren twee Nederlandse deelneemsters. Lesley Pattinama-Kerkhove en de Roemeense Monica Niculescu bereikten de halve finale, waarin zij niet opgewassen waren tegen de latere winnaressen. Rosalie van der Hoek en de Australische Arina Rodionova kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Er speelden geen Belgische dames mee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel

 Toernooischema ITF

Sint-Petersburg 2021
Sint-Petersburg